Józef Popowski – polski powstaniec, sybirak, działacz i publicysta polityczno-wojskowy
 Julian Józef Popowski – polski kolarz szosowy